Благонадеждин — русская семинарская фамилия.

Известные носители 
 Благонадеждин, Вениамин Ильич (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Благонадеждин, Иван Васильевич (1860—?) — русский юрист, действительный статский советник.
 Благонадеждин, Олег  (род. 1973) — латвийский футболист.